Зве́рев — русская фамилия, произошедшая от прозвища Зверь; имеет женскую форму .

Известные носители

А 
 
 
 
 Зверев, Анвар Хусаинович (1920—1973) — советский футбольный судья.
 Зверев, Андрей Викторович (род. 1955) — советский и российский государственный деятель, экономист и педагог, юрист, торговый представитель РФ в ФРГ.
 Зверев, Арсений Григорьевич (1900—1969) — советский государственный деятель, нарком, затем — министр финансов СССР.

Б

В 
 Зверев, Вадим Николаевич (1877—1943) — российский учёный-геолог, специалист по месторождениям полезных ископаемых.
 
 
 Зверев, Виктор Алексеевич (1935—2018) — российский учёный-оптик, профессор Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики.

Г 
 Зверев, Геннадий Леонидович (род. 1955) — протоиерей, почётный благочинный Царскосельского округа, настоятель Софийского собора в Царском Селе.
 Зверев, Георгий Ефимович (1908—1971) — Герой Советского Союза.
 Зверев, Григорий Александрович (1900—1946) — полковник Красной армии, участник «власовского» движения.

Д 
 Зверев, Даниил Евдокимович (1894—1941) — главнокомандующий партизанским Северо-восточным фронтом во время Гражданской войны в России.
 Зверев, Данила Кондратьевич (1858—1938) — известный горщик Урала и России, прообраз Данилы-мастера из бажовских сказов.

И 
 
 Илья Зверев (1926—1966) — советский писатель.

К 
 Зверев, Константин Яковлевич (1821—1890) — российский военный инженер, специалист в области фортификации.

Л 
 Зверев, Леонид Петрович (1935—2012) — д.ф.-м.н., профессор

М 
 Зверев, Максим Дмитриевич (1896—1996) — советский писатель-натуралист.
 Зверев, Митрофан Степанович (1903—1991) — советский астроном; член-корреспондент АН СССР.
 Зверев, Михаил Александрович (род. 1987) — немецкий теннисист, сын Александра Зверева.

Н

П 
 Зверев, Пётр Михайлович (1845 — не ранее 1918) — член IV Государственной думы от Орловской губернии, священник.
 Зверев, Пётр Петрович (1896—1980) — Герой Советского Союза.

Р 
 Зверев, Рид Петрович (1931—1996?) — советский партийный деятель.

С

Ф 
 Зверев, Фёдор Трофимович (1890—1938) — русский военный лётчик.

Э 
 Зверев, Эрнест Николаевич (1927—2007) — советский дипломат.

Ю 
 Зверев, Юлиан Львович (1895—1938) — народный комиссар внутренних дел Туркменской ССР, старший майор государственной безопасности.
 Зверев, Юрий Олегович (в монашестве Филарет; род. 1971) — епископ Украинской православной церкви (Московского патриархата), епископ Новокаховский и Генический.



Топоним 
 Зверев — село на Украине, находится в Киверцовском районе Волынской области.
 Зверев мост — пешеходный мост через Водоотводный канал в Москве.

Другое 
 (2323) Зверев — астероид главного пояса, который был открыт 24 сентября 1976 года.
 «Инженер-механик Зверев» — головной эскадренный миноносец типа «Инженер-механик Зверев», построенный для усиления Российского флота на Дальнем Востоке.
 Эскадренные миноносцы типа «Инженер-механик Зверев» — тип эскадренных миноносцев Российского императорского флота.